Manhunt puede referirse a:

 Manhunt (serie de videojuegos), publicado por Rockstar Games.
 Manhunt, el primer videojuego de la serie.
 Manhunt 2, el segundo videojuego de la serie.
 Manhunt International, concurso de belleza masculino;
 Manhunt (serie de televisión), producida por David A. Rosemont.
 Manhunt (película), dirigida por John Woo.